Gustav Jonsson kan syfta på:

 Gustaf Jonsson (1822–1899), hemmansägare och riksdagsman
 Gustaf Johnsson (riksdagsman) (född 1887), metallarbetare och socialdemokratisk riksdagsman
 Gustaf Weidel (1890–1959), diplomat och gymnast, vilken ursprungligen (och som tävlande i OS) hette Johnsson i efternamn
 Gustaf Jonsson (ingenjör) (1898–1955), civilingenjör
 Gustaf "Husum" Jonsson (1903–1990), skidåkare
 Gustav Jonsson (1907–1994), barnpsykiater, känd som Skå-Gustav
 Gustaf Johnsson (bordtennisspelare), svensk bordtennisspelare i BK Derby